Хорушице могу бити:

 Хорушице (Мјелњик), (чеш. Chorušice) насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Хорушице (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република